Атизапан де Зарагоза има више значења:

 Општина Атизапан де Зарагоза (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Атизапан де Зарагоза (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Атизапан де Зарагоза (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику